

Geografia 
Giappone
 Ōzu – città della prefettura di Ehime
 Ōzu – cittadina della prefettura di Kumamoto
Ucraina
 Özü – denominazione in tataro e turco della città di Očakiv

Persone 
 Masahiko Ozu – musicista giapponese
 Yasujirō Ozu – regista e sceneggiatore giapponese

Altro 
 Ozu Film Festival – festival cinematografico italiano